Guaranty Bank steht für folgende Banken:

 Guaranty Bank (Iowa)
 Guaranty Bank (Milwaukee)
 Guaranty Bank (Missouri)
 Guaranty Bank (Texas)
 Guaranty Bank (Wolfsburg)
 Guaranty Trust Bank, Nigeria
 Guaranty Bank and Trust Company, ursprünglicher Name der First RepublicBank Corporation
 Deposit Guaranty Bank, nach Fusionen heute zur Regions Financial gehörig

Siehe auch:
 Guaranty Financial Group in Texas und Kalifornien